Danke! Ein Letztes Mal - Live é o sétimo, e último álbum ao vivo da banda alemã Unheilig, lançado em 13 de maio de 2016.

Gravação 

Foi gravado no dia 30 de janeiro de 2016 na Festhalle Frankfurt em Frankfurt durante a turnê Zeit zu gehen.

Lista de Faixas

CD 1

CD 2

Créditos 
 Der Graf - Vocais/Produção
 Christoph "Licky" Termühlen - Guitarra
 Henning Verlage - Teclados/Programação/Produção
 Martin "Potti" Potthoff - Bateria/Percussão

Álbuns ao vivo de 2016
Álbuns ao vivo de Unheilig